Kodiak puede referirse a:
 Burgo de Isla Kodiak, burgo de la isla Kodiak en Alaska. 
 Isla Kodiak, en Alaska.
 Kodiak, ciudad en la isla homónima.
 Archipiélago Kodiak, conjunto de islas en Alaska, Estados Unidos. 
 Kodiak Station (Alaska), localidad de Estados Unidos en Alaska. 
 Kodiak Interactive, empresa de videojuegos.
 Oso Kodiak, oso oriundo del archipiélago Kodiak. 
 Aeropuerto Municipal de Kodiak, estación aérea en la isla Kodiak.